Ostrov svobody může být:

 Liberty Island – malý ostrov v USA, na němž se nachází Socha Svobody
 Ostrov svobody – jiný název pro Kubu
 Ostrov svobody – film Petra Januschky

Reference